Du kan som auktorsförkortning betyda:

 Jing Du
 Tran Thieu Du
 Xicui Du
 Yanli Du
 Yu-Zhou Du
 Zhao-Hui Du
 Fu Du

Robotskapade auktorsförkortningar